9-й чемпионат Азии по волейболу среди женщин прошёл с 21 по 28 сентября 1997 года в Маниле (Филиппины) с участием 9 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 7-й раз в своей истории и в 6-й раз подряд выиграла сборная Китая.

Команды-участницы 
Австралия, Гонконг, Китай, Таиланд, Тайвань, Узбекистан, Филиппины, Южная Корея, Япония.

Система проведения чемпионата 
9 команд-участниц на предварительном этапе разбиты на две группы. 4 команды (по две лучшие из каждой группы) выходят в финальный этап, где по круговой системе определяют призёров первенства. Учитываются результаты игр команд-финалистов между собой на предварительной стадии. Места с 5-го по 8-е по такой же системе разыгрывают команды, занявшие в группах предварительного этапа 3—4 места.

Предварительный этап

Группа А 

 21 сентября: Австралия — Филиппины 3:1 (15:8, 15:10, 8:15, 15:7); Япония — Тайвань 3:1 (15:6, 15:4, 13:15, 15:0).
 23 сентября: Япония — Австралия 3:0 (15:1, 15:1, 15:2); Тайвань — Филиппины 3:0 (15:4, 15:4, 15:2).
 25 сентября: Япония — Филиппины 3:0 (15:6, 15:4, 15:1); Тайвань — Австралия 3:0 (15:1, 15:0, 15:3).

Группа В 

 21 сентября: Таиланд — Гонконг 3:0 (15:2, 15:3, 15:3); Китай — Южная Корея 3:0 (15:5, 15:1, 15:4).
 22 сентября: Китай — Гонконг 3:0 (15:1, 15:1, 15:2); Таиланд — Узбекистан 3:0 (15:7, 15:5, 15:4).
 23 сентября: Китай — Узбекистан 3:0 (15:2, 15:1, 15:2); Южная Корея — Гонконг 3:0 (15:0, 15:3, 15:1).
 24 сентября: Южная Корея — Узбекистан 3:0 (15:7, 15:3, 15:1); Китай — Таиланд 3:0 (15:4, 15:7, 15:12).
 25 сентября: Южная Корея — Таиланд 3:0 (15:4, 15:8, 15:6); Узбекистан — Гонконг 3:0 (15:7, 15:7, 15:7).

Классификационный раунд 
Курсивом выделены результаты матчей предварительного этапа, пошедшие в зачёт классификационного раунда

 27 сентября: Узбекистан — Австралия 3:0 (15:9, 15:6, 15:3); Таиланд — Филиппины 3:0 (15:7, 15:4, 15:10).
 28 сентября: Узбекистан — Филиппины 3:0 (15:6, 15:8, 15:13); Таиланд — Австралия 3:0 (15:1, 15:0, 15:4).

Финальный этап 
Курсивом выделены результаты матчей предварительного этапа, пошедшие в зачёт финального

 27 сентября: Южная Корея — Япония 3:0 (15:4, 15:5, 15:10); Китай — Тайвань 3:0 (15:1, 15:1, 16:14).
 28 сентября: Южная Корея — Тайвань 3:0 (15:5, 15:3, 15:10); Китай — Япония 3:0 (15:7, 15:9, 15:6).

Итоги

Положение команд

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Азии по волейболу среди женщин
1997 год в волейболе